Rucker ou Rücker est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfred Rücker (1825-1869), juriste, diplomate et sénateur allemand ;
 Anja Rücker (1972-), athlète allemande ;
 Annika Rücker (1942-), artiste, graphiste et calligraphe suédoise ;
  (1847-1924), avocat et homme politique américain ;
  (1900-1978), architecte et homme politique allemand ;
  (), homme politique uruguayien ;
  (1889-1934), magicien afro-américain ;
  (), homme politique uruguayien ;
  (-), homme politique uruguayien ;
 Daniel Henry Rucker (1812-1910), militaire américain ;
 Darius Rucker (1966-), chanteur américain ;
 Edmund Winchester Rucker (1835-1924), officier confédéré de la guerre de Sécession et industriel américain ;
 Erika Rucker (1993-), athlète américaine ;
  (2001-), enseignante et actrice autrichienne ;
 Frostee Rucker (1983-), footballeur américain ;
 Gwendolyn Rucker (1990-), joueuse de volley-ball américaine ;
  (1923-1982), actrice allemande ;
  (1931–2011), sculpteur allemand ;
 Joachim Rücker (1951-), diplomate, économiste et homme politique allemand ;
 John Rucker, basketteur américain ;
 Joseph T. Rucker (1887-1957), directeur de la photographie américain ;
  (avant 1572-après 1603), fondeur de cloches allemand ;
 Martin Rucker (1985-), joueur américain de football américain ;
 Rudy Rucker (1946-), mathématicien, informaticien et écrivain américain ;
 Stefan Rucker (1980-), coureur cycliste et directeur sportif autrichien ;
 Steve Rucker (1954-), compositeur américain de musiques de films ;
 , chanteuse et compositrice américaine ;
  (1855-1936), homme politique américain.

Prénom 
Rucker est un prénom masculin notamment porté par :
 Eric Rücker Eddison, plus connu sous son nom de plume E. R. Eddison (1882-1945), écrivain britannique de fantasy.

Toponyme 

 , district du secteur non constitué en municipalité du comté de Santa Clara en Californie ;
 Rucker Park, terrain de basket de streetball dans le quartier de Harlem à New York ;
 Fort Rucker, census-designated place et base de l'armée américaine située dans le comté de Dale en Alabama.

Zoologie 
 Ermite de Rucker, espèce de colibris de la famille des Trochilidae.

Divers 
 Haus-Rucker-Co, groupe autrichien d'architectes et artistes actifs dans les années 1970 et 1980.

Patronyme germanique
Patronyme anglais